Biston pgraecum är en fjärilsart som beskrevs av Nikolaus Poda von Neuhaus 1761. Biston pgraecum ingår i släktet Biston och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
pgraecum